Desportistas
 Durval Junqueira Machado (1900–1959) – ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 José Junqueira de Oliveira  (1910–1985) – ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro.

Localidades no Brasil
 Junqueira (Monte Aprazível) – distrito no estado de São Paulo

Localidades em Portugal
 Junqueira (Vale de Cambra) – freguesia
 Junqueira (Vila do Conde) – freguesia
 Rua da Junqueira (Lisboa) – em Lisboa
 Rua da Junqueira (Póvoa de Varzim) – em Póvoa do Varzim

 Apeadeiro de Junqueira – um antigo apeadeiro ferroviário em Lisboa

Desambiguações de topônimos